Sun-3 — серия рабочих станций и серверов, производившихся корпорацией Sun Microsystems с 1985. Модели Sun-3 использовали VMEbus и были похожи на ранее выпускавшиеся системы Sun-2, но они использовали микропроцессор Motorola 68020 в сочетании с сопроцессором Motorola 68881 и проприетарным Sun MMU. Системы Sun-3 поддерживались операционной системой SunOS версий 3.0 до 4.1.1_U1 и поддерживаются в настоящий момент операционной системой NetBSD.

Модели Sun-3

Sun-3x 

В 1989, вместе с началом выпуска SPARCstation 1, Sun запустила три новые модели Sun-3: 3/80, 3/470 и 3/480. В отличие от предыдущих систем Sun-3 они использовали процессор Motorola 68030, сопроцессор Motorola 68882 и MMU, встроенный внутрь процессора. Эта архитектура была названа Sun-3x.

Ссылки 
 Руководство по Sun 3 на сайте bitsavers.org
 Sun3 Archive
 Vintage UNIX Workstations and Servers
 Эмулятор Sun3
 https://web.archive.org/web/20140310064257/http://www.cyberflunk.com/~nikm/sparc/part2.html

Серверы и рабочие станции Sun
Рабочие станции